John Edwards peut faire référence à plusieurs personnes :

Politique 
 John Wesley Edwards (1865-1929), homme politique canadien de l'Ontario
 John Edwards (1904-1959), homme politique travailliste britannique
 John Edwards  (né en 1953), homme politique américain, membre du Parti démocrate, candidat à la vice-présidence des États-Unis en 2004 et candidat à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle américaine de 2008.

Arts 
 John Edwards (musicien) (1953-), bassiste anglais du groupe de boogie rock britannique Status Quo.

Sciences 
 John H. Edwards (1928-2007), scientifique et généticien anglais.

Sports 
 John Edwards (pilote automobile) (1991-), vainqueur de l'Atlantic Championship en 2009.